Ла Гір — прізвисько соратника Жанни д'Арк;
 Лорен де Ла Гір (1606—1656) — французький художник доби бароко. Працював в місті Париж. Батько французького математика і астронома Філіпа де Ла Гіра, який починав як художник і стажувався в Італії.
 Філіп де Ла Гір (1640—1718) — французький математик і астроном, котрий покинув живопис заради науки. Син французького художника Лорена де Ла Гіра.